Pagis ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Pagis (1930–1986), israelischer Schriftsteller
 Mickaël Pagis (* 1973), französischer Fußballspieler